Фернандо Визьер Сеговия (принятое в русскоязычной шахматной литературе написание, правильнее Висьер; , род. 3 февраля 1943, Мадрид) — испанский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Испании 1968 и 1972 гг. Чемпион Кастилии 1968 г. Серебряный призер чемпионатов Кастилии 1964 и 1966 гг.

В составе сборной Испании участник трех шахматных олимпиад (1968, 1972 и 1974 гг.), командного первенства Европы 1970 г., шести Кубков Клары Бенедикт (в том числе единственного, выигранного сборной Испании).

В 1969 г. представлял Испанию в зональном турнире.

Неоднократно участвовал в сильных по составу международных турнирах, проводившихся на территории Испании. Лучшие результаты показал в Малаге (1966 г., 3—5 места) и Арресифе (1974 г., 2—4 места).

В 2004 г. был награжден серебряной медалью провинции Кастилия-ла-Манча за заслуги в области спорта.

Учился в школе Сан-Ильдефонсо. Был одним из детей, певших номера выпавших шаров во время розыгрыша Национальной испанской лотереи.

Спортивные результаты

Литература 
 Campeones y campeonatos de España de ajedrez, autor Pablo Morán, editorial Ricardo Aguilera, ISBN 84 7005 160 1, Madrid, año 1974.

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Визьера в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Визьера на сайте 365Chess
Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Мадриде
Мастера ФИДЕ по шахматам